Noa Klerckx (Linne, 11 augustus 1999) is een Nederlandse volleybalster. Klerckx is paser-loper en heeft het achterveld als specialisme.

Zij volleybalt sinds het seizoen 2005/2006. Tot seizoen 2014/2015 heeft ze voor VC Limac gespeeld. Sinds 2015 kwam zij uit voor eredivisionist Peelpush uit Meijel. Klerckx heeft hier 4 jaar gespeeld in zowel het eerste als het tweede. In het seizoen 2018/2019 werd haar team winnaar in de Topdivisie, waarmee men promoveerde naar de Eredivisie.

Klerckx zou in 2019 overstappen naar Set-Up '65 in Ootmarsum. Ze liet echter het contract weer ontbinden en ging aan de slag bij FAST uit Gennep/Sint Anthonis.

Nederlands volleyballer